Косульников — русская фамилия.

 Косульников, Алексей Павлович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Косульников, Константин Николаевич (1916—1978) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Русские фамилии